Cresciuto con la musica rock e rock progressive anni settanta, trova il suo stile canoro nel metal classico anni ottanta.

Dotato di un timbro vocale estremamente simile alle tonalità di Bruce Dickinson (Iron Maiden), esordisce con lo pseudonimo di Nightcomer negli italiani Doomsword, nel loro primo album omonimo del 1999.

Dopo una breve militanza nei Thy Majestie a cavallo tra il 2003 e il 2004, senza nessuna pubblicazione, ritorna con i FuryNGrace con i quali nel 2007 pubblica l'album Tales of the Grotesque and the Arabesque.

Nel 2008 abbandona il gruppo ed il genere musicale per seguire diversi progetti musicali.

Discografia

Con i Doomsword
1999 - Doomsword

Con i Fury'N'Grace
2007 - Tales of the Grotesque and the Arabesque

Con Mendoza Rock Band
2007 - Another Rock 'n' roll swindle